Яніна () — ном в Греції, розташований в периферії Епір. Столиця — Яніна. Ном є одним з найбільших номів Греції.

Муніципалітети і комуни 

 ¹ Одна чи кілька комун, які управляються із Лаписи. Орган місцевого самоуправління в Етоміліці більше не існує.
 ² Одні з найменших комун в Греції.

Епір
Номи Греції